WEKA  oder weka steht für:
 Weka Group, eine deutsche Medienunternehmensgruppe
 Weka Park bei Wellington
Weka  bezeichnet:
 Weka Island, Neuseeland
 Wekaralle (Gallirallus australis), eine neuseeländische Vogelart
 Weka, Abkürzung für Waikato Environment for Knowledge Analysis, eine Software-Suite der Universität Waikato für maschinelles Lernen

Siehe auch:
 Veka (Begriffsklärung)
 WK
 WECA

Abkürzung